Pierre Wertheimer ist der Name folgender Personen:

* Pierre Wertheimer (Unternehmer) (1888–1965), französischer Unternehmer 
 Pierre Wertheimer (Mediziner) (auch Paul Wertheimer; 1892–1982), französischer Neurochirurg